Antikensammlungen sind Sammlungen antiker Kunst, zumeist von Skulpturen, Keramik und Metallarbeiten, sowie geschnittenen Steinen, Juwelierarbeiten und Münzen.

Zu den bedeutenden Antikensammlungen im deutschsprachigen Raum gehören unter anderem:
 Basel: Antikenmuseum Basel
 Berlin: Antikensammlung Berlin
 Bern: Antikensammlung Bern
 Bremen: Antikenmuseum im Schnoor
 Dresden: Antikensammlung als Teil der Skulpturensammlung (Dresden)
 Kassel: Antikensammlung (Kassel)
 Leipzig: Antikenmuseum der Universität Leipzig
 München: Staatliche Antikensammlungen
 München: Archäologische Staatssammlung mit Außenstellen
 Wien: Ephesos Museum

Bedeutende Antikensammlungen außerhalb des deutschsprachigen Raums:
 Archäologisches Nationalmuseum (Athen) 
 Archäologisches Museum Iraklio auf Kreta
 Louvre (Paris)
 British Museum (London)
 Vatikanische Museen
 Kapitolinische Museen (Rom)
 Museo Nazionale Romano
 Palazzo Barberini (Rom)
 Archäologisches Nationalmuseum Florenz
 Archäologisches Nationalmuseum Neapel
 Archäologisches Museum Istanbul
 Getty Museum (Los Angeles)

Liste (Museen nach Sammelgebiet)
Antike Kunst
Sammlung (Bildende Kunst)